Андре́й Ива́нович Лях () — российский футболист, полузащитник ивановского «Текстильщика». Мастер спорта России. Сын Ивана Ляха, племянник Вагиза Хидиятуллина.

Биография 
Играл за дзержинский «Химик», литовскую «Ветру», сочинскую «Жемчужину» и костромской «Спартак».

С 2012 по 2015 год выступал в тульском «Арсенале».

В июне 2015 года подписал контракт на 2 года с футбольным клубом «Томь». Дебютировал в составе томского клуба 11 июля 2015 года в матче со «Спартаком-2». Первый гол за томский клуб забил 14 сентября 2015 года в матче с «Енисеем». Летом 2016 года был выставлен клубом на трансфер.

В летнее трансферное окно 2018 года присоединился к московскому «Торпедо».

16 июня 2022 года было объявлено, что хавбек заключил контракт с ивановским «Текстильщиком», за который его отец Иван Лях также выступал в 1981—1983 годах и в 1988 году. 16 июля полузащитник дебютировал за команду в матче первого тура второй лиги против «Мурома» (2:1), выведя красно-черных на поле с капитанской повязкой.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Спартак» (Кострома)
 Серебряный призёр Второго дивизиона (зона «Центр»): 2012/13
 «Арсенал»
 Победитель Второго дивизиона (зона «Центр»): 2012/13
 Серебряный призёр ФНЛ: 2013/14
 Итого: 1 трофей
 «Томь»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2015/16
 «Торпедо» (Москва)
 Победитель ПФЛ (зона «Центр»): 2018/19
 Итого: 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Ветра»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново